Para sistemas de comunicação, ver codificação
 Para estatística, ver codificação estatística
 Para direito, ver codificação jurídica
 Para comunicações postais, ver código postal

 Para sistemas livres, ver código aberto
 Teoria de códigos, ramo da matemática e da ciência da computação que lida com a transmissão de dados

 Código administrativo
 Código aeroportuário IATA
 Código aeroportuário IcAO

Código alfanumérico
 Código arbitrário, código que pode não ser interpretado por um aplicativo ou sistema operacional.
 Código Áureo de São Emeram, um evangeliário iluminado do século IX nomeado em homenagem a Emeram de Ratisbona.
 Código Aztec, código de barras em matriz bidimensional.
 Código Baudot, conjunto de caracteres anteriores ao EBCDIC e ASCII.
 Código Beta, método de representação usando apenas caracteres ASCII, caracteres e formatação encontrada em antigos textos gregos (e outras línguas antigas).
 Código binário de Golay
 Código convolucional
 Código da Bíblia
 Código da Praxe Académica
 Código de barras
 Código de BCH
 Códigos de classes da IATA
 Código de conduta
 Código de cores
 Código de Endereçamento Postal
 Código de Gray, um sistema de código binário.
 Código de Hamming, um código de bloco linear.
 Código de máquina
Código do toque
 Código de operação
 Código de país, códigos geográficos curtos (geocódigos) alfabéticos ou numéricos desenvolvidos para representar países e regiões dependentes.
 Código de Parsons, uma notação simples usada para identificar um trecho musical por meio do movimento melódico.
 Código de Região de DVD
 Código de situação tributária
 Código de três endereços, uma forma de representar código intermediário usado por compiladores para auxiliar na implementação das transformações voltadas a melhorar o código.
 Código de Udemann, sistema alfabético de notação para lances de xadrez.
 Código espaguete, um programa de computador que não segue as regras da programação estruturada e abusa de desvios.
 Código Fama, um programa de televisão.
 Código Fatal, grupo de rap e hip hop alternativo.
 Código Fonético Internacional 
 Para informática, ver código fonte
 Código genético
 Código Guy-Blandford-Roycroft,  sistema de representação de posição de peças no tabuleiro de xadrez.
 Código internacional de navegação marítima
 Código Internacional de Nomenclatura de Bactérias
 Código Internacional de Nomenclatura Botânica
 Código Internacional de Nomenclatura de Plantas Cultivadas
 Código Internacional de Nomenclatura Zoológica
 Código internacional de sinais
 Código Internacional Q
 Código Morse
 Código municipal, referente aos municípios de Portugal.
 Código objeto, nome dado ao código resultante da compilação do código fonte.
 Código ONU dos produtos químicos
 Código partilhado
Código QR, código de barras em matriz bidimensional.
 Código RST, utilizado para medir a qualidade nas transmissões de radiofrequência.
 Código Salmasiano, coleção de poemas do Norte da África do reinado dos reis Trasamundo (r. 496–523) e Hilderico (r. 523–530).
 Códigos da modernidade 
 Código SOIUSA, maneira de representar num formato alfanumérico.
 Código sinpo, um conjunto de parâmetros avaliativos utilizados pelos radioescutas para calcularem a recepção de determinada fonte emissora de rádio em sua base de escutas.
 Códigos Navajos, tipo de linguagem.
 Código Venona
 Código Z

Desambiguação